Bengt Forsberg kan syfta på 

 Bengt Forsberg (bokförläggare)
 Bengt Forsberg (pianist)